Koroniemi är en udde i Finland.   Den ligger i den ekonomiska regionen  Joensuu ekonomiska region  och landskapet Norra Karelen, i den sydöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är huvudsakligen platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Koroniemi. Runt Koroniemi är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Polvijärvi,  km väster om Koroniemi. 

Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Norra Karelen